Lady Soul — четырнадцатый студийный альбом американской певицы Ареты Франклин. Вышел 22 января 1968 года на лейбле Atlantic Records

В 2003 году журнал Rolling Stone поместил альбом Lady Soul на 84 место своего списка «500 величайших альбомов всех времён». В списке 2012 года альбом находится на 85 месте.

Список композиций 
 Все треки спродюсированы Джерри Векслером. Звукорежиссёр: Том Дауд.

Сторона 1

Сторона 2

Примечания

Ссылки 



Альбомы Ареты Франклин
Альбомы, спродюсированные Джерри Векслером
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Rhino Records
Альбомы на английском языке